Изыкчуль — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Солгонского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 26 км к северо-востоку от районного центра Ужур. Через деревню протекает река Изыкчуль.
Неподалёку находится озеро Изыкчуль.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района